Xinhe Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xinhe (socken i Kina, Chongqing), 
 Xinhe (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar